Макинск, название городов в  Акмолинской области Казахстане:
 Макинск — административный центр Буландинского района.
 Макинск-2 — прежнее название города Степногорск.

См. также 
 Макинка